Osoby o tym nazwisku:
 Lazaros Loizidis – grecki zapaśnik, olimpijczyk
 Nikolaos Loizidis – grecki zapaśnik, olimpijczyk